Джалаула () — город на востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Дияла.

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части мухафазы, на левом берегу реки Дияла, на высоте 150 метров над уровнем моря.
Джалаула расположена на расстоянии приблизительно 73 километров к северо-востоку от Баакубы, административного центра провинции и на расстоянии 114 километров к северо-востоку от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 12 279 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака